Серия A 1999/2000 — 68-й сезон чемпионата Италии по футболу. Первые матчи прошли 28 августа 1999 года, последние — 14 мая 2000 года. Чемпионом стал «Лацио».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

1999/2000
Футбол в Италии в 1999 году
Футбол в Италии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000